Desa Bobos kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bobos (administrativ by i Indonesien, lat -6,78, long 108,40), Jawa Barat, 
 Desa Bobos (administrativ by i Indonesien, lat -6,25, long 107,82), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar